Sahagún bezeichnet:

 Sahagún, spanische Stadt
 Ciudad Sahagún, mexikanische Stadt im Bundesstaat Hidalgo
 Sahagún (Kolumbien), kolumbianische Stadt im Departamento de Córdoba

Sahagún ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Sahagún López (1917–2005), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Guadalajara
 Bernardino de Sahagún (1499–1590), spanischer Missionar und Ethnologe
 José de Jesús Sahagún de la Parra (* 1922), Bischof von Ciudad Lázaro Cárdenas
 Luis Sahagún (1900–1978), mexikanischer Künstler